Ча́рлстон, Ча́рльстон () — название нескольких населённых пунктов и прочих топонимов в англоязычных странах, в основном в США. Основа слова Charles — Чарльз.

Топонимы

США 
Населённые пункты
 Чарлстон — город в штате Арканзас.
  — городок в штате Вермонт.
 Чарлстон — город в штате Западная Виргиния.
  — город в штате Иллинойс.
  — неинкорпорированная коммуна в штате Кентукки.
  — город в штате Миссисипи.
  — город в штате Миссури.
  — городок в штате Мэн.
  — городок в штате Нью-Йорк.
  — неинкорпорированная коммуна в штате Орегон.
  — город в штате Теннесси.
 Чарлстон — город в штате Южная Каролина.
  — городок в штате Юта.

Тауншипы
  — в Иллинойсе.
  — в Мичигане.
  — в Пенсильвании.

Станции Amtrak
  — в Западной Виргинии.
  — в Южной Каролине.

Прочие топонимы
  — поселение-призрак в Аризоне (1879—1888).
 Чарлстон — округ в Южной Каролине.
 Чарлстон — поселение-призрак в округе Йоло, Калифорния

Составные топонимы
  — неинкорпорированный городок и статистически обособленная местность в Неваде.
 Норт-Чарлстон — город-спутник Чарлстона (Южная Каролина).
  — город в Западной Виргинии.
  — деревня в Огайо.
 Чарлстон-Парк — статистически обособленная местность во Флориде.

Прочие страны 
  — городок в Южной Австралии.
  — деревня в Новой Зеландии.

Фильмы 
 «Чарльстон» — французский фильм 1926 года.
  — итальянская кинокомедия 1977 года.

Корабли США 
  — гребная лодка (1798—1802).
 USS Charleston (C-2) — бронепалубный крейсер (1889—1899).
  — бронепалубный крейсер (1905—1923).
  — канонерская лодка (1936—1946).
  —  (1968—1992).

Прочее 
  — музей-галерея в Англии.
 Чарлстонский колледж — в Чарлстоне (Южная Каролина).
  — в Чарлстоне (Западная Виргиния).
 Чарльстон (танец)
  — джазовая композиция, сочинённая в 1923 году под одноимённый танец.

См. также 
 Чарлстаун
 Чарлтон